Суперкубок УЄФА 1998 — 23-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 1997–1998 іспанський «Реал» та переможець Кубка володарів кубків 1997–1998 англійський «Челсі». Гра відбулася на Стадіоні Луї II у Монако 28 серпня 1998 року. За підсумками гри титул володаря Суперкубка УЄФА вперше за свою історію здобув «Челсі».

Команди

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1997—1998
 Кубок володарів кубків 1997—1998

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 1998  
 Суперкубок УЄФА 1998 на rsssf  
 Суперкубок УЄФА 1998 на transfermarkt  

1998 у футболі
1998
Футбольні змагання у Монако
Серпень 1998